Бициклизам на Летњим олимпијским играма 2012 — друмска трка за мушкарце је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржала се 28. јула у централном и југозападном делу Лондона, а почела и завршила се код Бакингемске палате. Учестввало је 144 такмичара. Самјуел Санчез освајач злата са прошлогодишњих Олимпијских игара није учествовао због повреде задобијене на Тур де Франсу.

Победник трке је постао 38-годишњи Казахстанац Александар Винокуров који је у спринту био бољи од Колумбијца Роберта Урана. Треће место освојио је Александер Кристоф из Норвешке.

Распоред

Освајачи медаља

Резултати трке

Спољашње везе 

 Резултати на сајту игара

Друмска трка за мушкарце
2012